Golf Team Holland, een Nederlandse golforganisatie;
Het kenteken van het Duitse landkreis Gotha.